Гже́лка может обозначать:

 Гжелка — посёлок.
 Гжелка — река.

См. также 
 Гжель
 Гжель (значения)
 сельское поселение Гжельское